Francesc Lacoma Sans (Barcelona, 1784 – Madrid, 1812) pintor de l'entorn de l'escola de Llotja.
 Francesc Lacoma i Fontanet, (Barcelona, 1778- Passy, França, 1849) pintor conegut per les seves natures mortes.